

Astronomia 

 1772 Gagarin – asteroide della fascia principale
 Gagarin – cratere lunare

Geografia 

 Gagarin – città della Russia nell'oblast' di Smolensk
 Gagarin – città dell'Uzbekistan,  capoluogo del distretto di Mirzachul

Persone 
 Jurij Alekseevič Gagarin (1934-1968) – cosmonauta sovietico, primo uomo a viaggiare nello spazio

Altro 
 Gagarin – famiglia nobiliare russa
 Kosmonavt Jurij Gagarin – nave da ricerca sovietica
 Gagarinite – minerale

Pagine correlate 

Gagarinskij rajon